Алекса́ндр Хацке́вич:

 Хацкевич, Александр Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Хацкевич, Александр Исакович (1895—1943) — советский государственный деятель.